Razdólie (Tiumén), localitat de la província de Tiumén, a Rússia
 Razdólie (Kursk), localitat de la província de Kursk, a Rússia
 Razdólie (Vladímir), localitat de la província de Vladímir, a Rússia
 Razdólie (Daguestan), localitat del Daguestan, a Rússia
 Razdólie (Volgograd), localitat de la província de Volgograd, a Rússia
 Razdólie (Vladímir), localitat de la província de Vladímir, a Rússia
 Razdólie (Crimea), localitat de la República de Crimea, a Rússia